Ранчо Куатро Вијентос има више значења:

 Ранчо Куатро Вијентос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Куатро Вијентос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Куатро Вијентос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику